Ле-Руссе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний захід від Діжона, 45 км на північний захід від Макона.

Історія 

1 січня 2016 року Ле-Руссе і Маризі було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Руссе-Маризі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 260,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Руссе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Руссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара